Das Damendoppel der Australian Open 1976 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerinnen waren Evonne Cawley und Peggy Michel. Das Finale bestritten Evonne Cawley und Helen Gourlay gegen Lesley Turner und Renáta Tomanová, das Cawley und Gourlay in einen Satz gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1976